Giuseppe Angeli  – incisore italiano
 Giuseppe Angeli  – pittore italiano
 Giuseppe Angeli  – politico italiano